Улашин — фамилия:

 Улашин, Генрих Владимирович (1874—1956) — русский и польский учёный.
 Улашин, Леонард Антонович — Георгиевский кавалер; прапорщик, 13 января 1915.
 Улашин, Мария — украинская певица.

См. также 
 Уляшкин